Ezkirotz (Esquíroz en espagnol), hameau de la commune d'Esteribar dans la communauté forale de Navarre en Espagne. Il est situé dans la zone linguistique bascophone de la Navarre.
 Ezkirotz, nom basque d'Esquíroz, concejo de la commune de Cendea de Galar dans la communauté forale de Navarre en Espagne. Il est situé dans la zone linguistique mixte de la Navarre.